Толкуша:

 Толкуша — вид старинной мельницы, в которой производилось шелушение зерна в механизированных ступах.
 Толкуша — река в России, протекает в Республике Алтай, Алтайском крае.